Хервасио Мендоза има више значења:

 Хервасио Мендоза (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хервасио Мендоза (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику